Clessé, commune française de Saône-et-Loire ;
 Clessé, commune française des Deux-Sèvres.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France